Мовчан — фамилия.

Известные носители 

 Мовчан, Александр Андреевич (1932—2006) — советский, украинский актёр.
 
 
 Мовчан, Борис Алексеевич (1928—2019) — украинский учёный в области физического металловедения и металлургии.
 Мовчан, Валерий Иванович (род. 1959) — советский велогонщик.
 Мовчан, Василий Архипович (1903—1964) — советский ихтиолог.
 Мовчан, Виталий Анатольевич (1998—2022) — украинский военный, Герой Украины.
 Мовчан, Владимир Петрович (род. 1951) — украинский политик.
 Мовчан, Владимир Яковлевич (1899—1972) — советский архитектор.
 Мовчан, Галина Макаровна (1932—?) — советская деятельница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Мовчан, Геннадий Яковлевич (1901—1998) — архитектор и педагог.
 Мовчан, Елена Дмитриевна (род. 1976) — украинская спортсменка (прыжки на батуте).
 
 Мовчан, Ирина Павловна (род. 1990) — украинская фигуристка.
 Мовчан, Людмила Владимировна (род. 1950) — советская и российская балерина, педагог.
 Мовчан, Михаил Фёдорович — прилуцкий полковник Войска Запорожского.
 Мовчан, Павел Михайлович (род. 1939) — советский общественно-политический деятель, журналист, поэт, сценарист.